«Жёлтый платочек счастья (фильм, 1977)» — японский фильм 1977 года режиссёра Ёдзи Ямады по потивам произведений Пита Хэмилла.
 «Жёлтый платочек счастья (фильм, 2008)» — американский фильм 2008 года режиссёра Юдайана Прасада, ремейк японского фильма.